ДПР — аббревиатура. Может расшифровываться как:
 Датчик положения ротора (ДПР) — деталь бесколлекторного электродвигателя (вентильный электродвигатель);
 Демократическая партия России — политическая партия;
 Детский приёмник-распределитель — спецучреждение органов внутренних дел для несовершеннолетних; 
 Датчик положения резервированный — датчик в составе ЭДСУ, показывающий положение органов управления летательного аппарата;
 Два провода рельс — линия электропередачи продольного электроснабжения, применяемая на железной дороге, электрифицированной переменным током. Два провода и рельс составляют трехфазную ЛЭП 27,5 кВ.